Cheang ist der Familienname folgender Personen:

 Cheang Cheng Ieong (* 1984), Fußballspieler für Macau
 Shu Lea Cheang (* 1954), Multimediakünstlerin
 Cheang U Hin (* 1990), Fußballspieler für Macau